Чемпионат мира по настольному теннису 2003 года прошёл с 19 по 25 мая 2003 года во французской столице Париже во дворце спорта Берси. Это был 47-й чемпионат мира.

В ходе соревнований было разыграно 5 комплектов медалей: в мужском и женском одиночном и парном разрядах, и в миксте. Париж уже в третий раз принимает мировое первенство, прежде соревнования здесь проходили в 1933 и в 1947 годах.

Впервые с 1997 года одну из золотых медалей завоевал не представитель Китая. В мужском одиночном разряде чемпионом мира стал австриец Вернер Шлагер. Это был первый чемпионат мира, где счёт в партиях вёлся до 11 очков, а не до 21 как на предыдущих чемпионатах мира.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат мира 2003 года на ittf.com 

2003
Май 2003 года
Международные спортивные соревнования в Париже
Спорт во Франции в 2003 году